

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 2 podstawowe
 Porąbki – część miasta Brzeszcze
 Porąbki – część miasta Rzeszów
 Porąbki – część wsi Nowa Wola w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Porąbki – część wsi Widoradz w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Porąbki – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Porąbki – część wsi Golcowa w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Porąbki – część wsi Łodygowice w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łodygowice
 Porąbki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Porąbki – przysiółek wsi Świdno w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Porąbki – część wsi Łazy w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Zobacz też 
 Stoczki-Porąbki
 Porąbka